Блага () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дялу-Морій.
 Блага () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Скіту-Дука.

Див. також
 Благо (значення)